Quincey ist der Familienname folgender Personen:

 James Quincey (* 1965), britischer Manager
 Kyle Quincey (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas De Quincey (1785–1859), britischer Schriftsteller

Quincey ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Quincey (Côte-d’Or), Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Quincey (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône
 Quincey, Teil der Gemeinde Ferreux-Quincey im Département Aube

Siehe auch:

 De Quincy
 Quincy
 Quinzy
 Quinzi
 Quinzhee, ein Schneeunterschlupf